Ludwig Geyer (toneelschrijver) (1779-1821), een Duits acteur, toneelschrijver en portretschilder
Ludwig Geyer (wielrenner) (1904-1992), een Duits wielrenner